Аэропо́рт Вытегра  — аэропорт в городе Вытегре в Вологодской области.

Аэродром (посадочная площадка) способен принимать  воздушных судов взлетной массой до 17,5 тонн (Як-40, Ан—28, Ан—2 и другие), вертолеты всех типов.

Аэродром построен в 1930-х гг.

С 1933 г. действовали перевозки почты и пассажиров на самолетах У-2 по маршруту Ленинград - Лодейное Поле - Подпорожье - Вознесенье - Вытегра. Первым начальником воздушной линии был Евгений Борисенко.

С 1 июля 1934 г. был открыт регулярный рейс из Вытегры на Ленинград.

В 1938 г. открыта линия Лодейное Поле - Вытегра, в 1939 г. линия Вознесенье - Вытегра.

Во время Великой Отечественной войны на нем базировалась военная авиационные подразделения, принимавшие участие в боевых действиях.

В послевоенное время использовался Вологодским авиапредприятием.

В 1960-1980-е гг. осуществлялись рейсы на Вологду, Ленинград (Смольное), Петрозаводск, Вознесенье, Шолу, Белозерск, Череповец .

Последний регулярный пассажирский рейс Вытегра-Вологда осуществлен в 2008 г. С 2010 г. аэропорт не функционировал.

27 августа 2016 г. аэропорт был открыт вновь после реконструкции, выведен из Государственного реестра гражданских аэродромов и передан в ведение Арктического спасательного учебно-научного центра «Вытегра» МЧС России.  ВПП аэропорта в Вытегре является областной собственностью. В Вытегре базируется санитарная авиация МЧС России. 

15 июля 2017 года на аэродроме МЧС России г. Вытегры прошел VI Форум МЧС России и общественных организаций "Общество за безопасность".

Примечания 

Аэропорты Вологодской области
аэропорт